Atout peut désigner :
 l'atout, une carte qui a une valeur particulière dans un jeu de cartes.
 Sans Atout, un personnage de fiction imaginé par Boileau-Narcejac.
 Atout, un village du Cameroun dans la commune d'Ayos.

Voir aussi 
 Atout Cœur